Campionatul African de Handbal Feminin din 2022 a fost a 25-a ediție a Campionatului African de Handbal Feminin și a avut loc între 9 și 19 noiembrie 2022, în Dakar, Senegal. Competiția a fost organizată sub auspiciile Confederației Africane de Handbal și a contat și ca turneu de calificare african la Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2023. 

Angola a câștigat al 15-lea titlu din istoria competiției, după ce a învins Camerun în finală. Echipele clasate pe primele patru locuri s-au calificat la campionatul mondial din 2023.

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți a avut loc pe 28 septembrie 2022, în Dakar, Senegal.

Grupele preliminare 
Orele sunt cele locale (UTC±0).

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Clasamentul echipelor de pe locul 3 
În grupa B nu au fost luate în considerare rezultatele obținute împotriva echipei clasate pe ultimul loc.

Cupa Președintelui

Semifinalele pentru locurile 9–13

Meciul pentru locul 11

Meciul pentru locul 9

Fazele eliminatorii 
Tablou

Tablou locurile 5–8

Sferturile de finală

Semifinalele pentru locurile 5–8

Semifinalele

Meciul pentru locul 7

Meciul pentru locul 5

Finala mică

Finala

Clasament final

Referințe 

2022 în handbal
2022
Handbal în Senegal
Sport în Dakar